R7 Play foi uma plataforma digital de vídeos sob demanda criada pela RecordTV e hospedada no YouTube. Foi lançada em 25 de junho de 2015. O serviço oferece toda a programação da emissora para que o usuário possa assistir quando quiser. Todos os programas da emissora estão disponíveis.

O serviço foi desativado em 29 de dezembro de 2017, após anúncio da descontinuação dos canais pagos do YouTube. A Record optou por remover todos os vídeos do site e anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma.

Aplicativos móveis
Programas para Android
Programas para iOS